Ву́лиця Крушельни́цької — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Соломії Крушельницької 
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Бориславі Львівської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Борщеві Тернопільської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Бучачі Тернопільської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Володимирі.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Дрогобичі Львівської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Дублянах Львівської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Жовкві Львівської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Знам'янці Кіровоградської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Золочеві Львівської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Києві.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Ковелі Волинської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Колках Волинської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Коростені Житомирської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Краматорську Донецької області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Кременчуці Полтавської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Кривому Розі.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Надвірної Івано-Франківської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Покровську Донецької області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Рівному.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Славському Львівської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Сокалі Львівської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Стебниці Львівської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Стрию Львівської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Тернополі.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Трускавці Львівської області.
 Вулиця Соломії Крушельницької — вулиця у Шепетівці Хмельницької області.

Вулиця Крушельницької 
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Бережанах Тернопільської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Бібрці Львівської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Болехові Івано-Франківської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Винниках Львівської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Вознесенську Миколаївської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Городоці Львівської обалсті.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Гусятині Тернопільської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Долині Івано-Франківської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Дубні Рівненської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Заліщиках Тернопільської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Золотому Потоці Тернопільської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Івано-Франківську.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Козові Тернопільської оласті.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Копичинцях Тернопільської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Костополі Рівненської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Красному Львівської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Куликові Львівської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Львові.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Луцьку.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Монастирисьці Тернопільської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Одесі.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Підволочиську Тернопільської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Почаєві Тернопільської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Самборі Львівської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Скалі-Подільської Тернопільської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Таврійську Херсонскої області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Тисмениці Івано-Франківської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Червонограді Львівської області.
 Вулиця Крушельницької — вулиця у Чорткові Тернопільської області.

Провулок Соломії Крушельницької 
 Провулок Соломії Крушельницької — провулок у Житомирі.
 Провулок Соломії Крушельницької — провулок у Знам'янці Кіровоградської області.
 Провулок Соломії Крушельницької — провулок у Сумах.

Провулок Крушельницької 
 Провулок Крушельницької — провулок у Дніпрі.
 Провулок Крушельницької — провулок у Одесі.
 Провулок Крушельницької — провулок у Підволочиську Тернопільської області.

Вулиці, названі на честь людей
Крушельницька Соломія Амвросіївна
Вулиці Соломії Крушельницької